ColorOS — мобільна операційна система, створена OPPO Electronics на базі операційної системи Google Android. Використовується на смартфонах OPPO. Крім цього смартфони realme спочатку також використовували інтерфейс ColorOS, до того як у 2020 році перейти на свій власний інтерфейс realme UI. Починаючи з серії OnePlus 9, OnePlus попередньо встановлює ColorOS на смартфони, які продає в материковому Китаї замість HydrogenOS (китайської версії OxygenOS).

Історя версій

Примітки

Посилання 

 

Android
OPPO